Elisiário kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Elisiário (ort), São Paulo, 
 Elisiário (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar